Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2023 (англ. 2023 Abu Dhabi Open) — розыгрыш профессионального теннисного турнира , проводящегося в Абу-Даби (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда состояться с 6 по 12 февраля 2023 года на хардовых открытых кортах. В основной сетке турнира примут участие 28 теннисисток и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2023

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 30 января 2023
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Гарбинье Мугуруса
  Марта Костюк
  Сорана Кырстя
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Бьянка Андрееску
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Шелби Роджерс
  Юлия Путинцева
  Даяна Ястремская
  Ребекка Марино
  Лейла Фернандес
  Елена-Габриэла Русе
Теннисистки, счастливые проигравшие (LL):
  Клер Лю
  Исалин Бонавентюре

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный профиль турнира

Примечания 

Абу-Даби
Теннис
Февраль 2023 года
2023